Il doppio  del Tennis Napoli Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pablo Cuevas e David Marrero erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dustin Brown e Jesse Witten hanno battuto in finale 7–6(4), 7–5 Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

 Ilija Bozoljac /  Daniele Bracciali (semifinali)
 Martin Fischer /  Dmitrij Sitak (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Tennis Napoli Cup 2010